Tramontane, Tramontana ou Tramuntana :

 La tramontane, vent froid, sec et violent,
 Le massif de la Tramontane (en catalan et officiellement la Serra de Tramuntana, en castillan la Sierra de Tramontana) : principal massif montagneux de l'île de Majorque dans les Îles Baléares ; il donne aussi son nom à la comarque (une division administrative des provinces espagnoles) essentiellement constituée sur ce massif,

Culture 
 Tramontane, mini-série, feuilleton télévisé français,
 Tramontane, film libanais de Vatché Boulghourjian,
Tramontane, un morceau de l'album Double Vision du groupe Foreigner. Dans le contexte de cet instrumental, Tramontane peut également signifier foreigner (étranger) ou barbarian (barbare).

Sciences et technologies 
 (35725) Tramuntana, astéroïde,
 Tramontana, constructeur automobile espagnol,
 Tramontane, nom d'un torpilleur de la Marine nationale française de la Classe Bourrasque lancé le  et coulé le  à Oran par le HMS Aurora lors de l'Opération Torch.

Notes et références 

Homonymie de titre

es:Tramuntana (desambiguación)